Ферман:

 Ферман (также Фирман) — указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других государей в странах Ближнего и Среднего Востока.

Фамилия 
 Ферман, Валентин Эдуардович (1896—1948) — советский музыковед, педагог.
 Ферман, Даниель (1710—1780) — шведский медальер.
 Ферман, Джозеф (1906—1974) — американский издатель научной фантастики.
 Ферман, Карл-Густав (1746—1798) — шведский медальер, сын Даниеля Фермана.
 Ливанова, Тамара Николаевна (в замужестве Ферман, 1909—1986) — советский музыковед, доктор искусствоведения (1940).
  (; 1981) — американский актёр.

См. также 
 Фермана () — административный округ в Северной Ирландии (Великобритания), в бассейне озёр Лох-Эрн и Аппер-Лох-Эрн.
 Фёрман (значения)
 Фирман (значения)
 Фёрман (значения)
 Фирмани () — итальянская фамилия.

Примечания